Николай Романович Политковский:

 Политковский, Николай Романович (1763—1830) — черниговский вице-губернатор.
 Политковский, Николай Романович (1777—1831) — русский писатель, переводчик.